Giovanni Scotti ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Scotti (Geistlicher, 1520) (auch Giovanni Scotto; 1520–1587), italienischer Geistlicher 
 Giovanni Scotti (Geistlicher, 1874) (1874–1930), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Rossano
 Giovanni Scotti (Eishockeyspieler) (1911–1992), italienischer Eishockeyspieler
 Giovanni Filippo Gallarati Scotti (1747–1819), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Side